Cricodon — вимерлий рід трираходонтидових цинодонтів, що жили в ранньому тріасі та середньому тріасі в Африці. A. W. Crompton назвав Cricodon на основі кільцеподібного розташування куспул на коронці типового щічного зуба. Епітет типового виду, C. metabolus, вказує на зміну структури деяких щічних зубів в результаті заміни.

Класифікація 
Нижче наведено кладограму від Gao et al. (2010), що показує філогенетичні зв'язки однієї частини Cynodontia відносно Cricodon:

Примітки 

Роди хордових
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1955